Чухарица — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Вохтожского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Вохтогский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 59,5 км, до центра муниципального образования Вохтоги — 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Строево, Исады, Вохтога.

По переписи 2002 года население — 135 человек (75 мужчин, 60 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Чухарица в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района